Ann-Louise är ett dubbelnamn:

Personer
Ann-Louise Edstrand, svensk ishockeyspelerska
Ann-Louise Eksborg, svensk jurist och generaldirektör
Anne-Louise Eriksson (född 1952), svensk präst och teolog
Ann-Louise Hanson, svensk sångerska
Ann-Louise Skoglund, svensk häck- och kortdistanslöperska

Se även
Lilla Ann-Louise, sång

Kvinnonamn
Dubbelnamn